Luis Rodríguez – attore 
 Luis Rodríguez – pallavolista portoricano, nato nel 1969
 Luis Rodríguez – pallavolista portoricano, nato nel 1981
 Luis Abdón Rodríguez – calciatore cileno
 Luis Alfonso Rodríguez – calciatore messicano
 Luis Manuel Rodríguez – pugile cubano
 Luis Miguel Rodríguez (n. 1985) – calciatore argentino
 Luis Pérez Rodríguez – ciclista spagnolo
 Luis Ricardo Rodríguez – calciatore guatemalteco